Mieses Karma steht für:
 Mieses Karma, Roman von David Safier; siehe David Safier#Mieses Karma (2007)
 Mieses Karma (Spiel), auf dem Roman aufbauendes Brettspiel von Matthias Cramer